Лихтенберг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Урфар.  . Официальный код  —  41614.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Данила Дурстбергер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 другие: 3 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии